Сезон ФК «Мілан» 2021—2022 — 88-ий сезон цього клубу в італійській Серії А. Вперше з сезону 2013—2014 «Мілан» виступив у Лізі чемпіонів УЄФА.

Склад команди 

.

Трансфери

Літнє трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Зимове трансферне вікно

Прийшли

Пішли

Форма та спонсори 
Форму на сезон третій рік поспіль розробила німецька компанія Puma. Головним спонсором залишився авіаперевізник Emirates Airline. Вперше на рукавах та спині форми розміщені спонсори — BitMEX та Wefox відповідно. 1 квітня Puma спільно із італійським брендом NemeN представив четверту форму команди на сезон. Вона була розроблена у вуличному стилі. У ній клуб зіграв 4 квітня у домашньому матчі проти «Болоньї».

Передсезонні та товариські матчі

Сезон

Серія А

Турнірна таблиця

Статистика матчів

Підсумки за туром

Матчі

Кубок Італії

Ліга чемпіонів

Груповий етап

Статистика

Статистика сезону

Статистика гравців

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт клубу

Мілан
Сезони ФК «Мілан»